Сезон 2009–10 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 22 серпня 2009 та 16 травня 2010 року. Став 78-м турніром з моменту заснування Серії A. Участь у змаганні брали 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Серії B. За результатами сезону 17 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а три найгірших клуби вибули до Серії B.

Переможцем турніру став міланський «Інтернаціонале», який здобув свій п'ятий поспіль та 18-й в історії чемпіонський титул. Доля золотих нагород вирішувалася в останньому турі змагання, в якому «Інтер» забезпечив собі перемогу у турнірі завдяки мінімальній перемозі над аутсайдером «Сієною» 1:0.

Команди 

Участь у турнірі Серії A сезону 2009–10 брали 20 команд:

Турнірна таблиця

Результати 

Джерело: gazzetta.it

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Серії А сезону 2009—10 став нападник одного з аутсайдерів турніру, клубу «Удінезе», Антоніо Ді Натале, в активі якого 29 голів, тобто більше половини усіх м'ячів, забитих його клубом протягом сезону.

Найкращі бомбардири сезону:

29 голів
  Антоніо Ді Натале («Удінезе»)

22 голи
  Дієго Міліто («Інтернаціонале»)

19 голів
  Фабріціо Мікколі («Палермо»)
  Джампаоло Паццині («Сампдорія»)

15 голів
  Альберто Джилардіно («Фіорентина»)

14 голів
  Баррето («Барі»)
  Марко Боррієлло («Мілан»)
  Франческо Тотті («Рома»)
  Мірко Вучинич («Рома»)

13 голів
  Алессандро Матрі («Кальярі»)
  Едінсон Кавані («Палермо»)

Антоніо Ді Натале забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Роберто Баджо (205), Франческо Тотті (192), Курт Хамрін (190), Джузеппе Сіньйорі (188), Габрієль Батістута (184), Джамп'єро Боніперті (178).

Примітки

Посилання 
 Серія A 2009–10 на RSSSF  

2009-10
2009 у футболі
2010 у футболі
2009 в італійському спорті
2010 в італійському спорті